|-
|(59751)||1999 LU18|| align=right|15,6|| align=right|2,687|| align=right|0,167|| align=right|9,08|| align=right|4,404||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59752)||1999 LW19|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,275|| align=right|13,15|| align=right|4,428||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59753)||1999 LA28|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,145|| align=right|5,88|| align=right|3,342||MBA||10. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59754)||1999 LR31|| align=right|16,3|| align=right|2,330|| align=right|0,223|| align=right|6,30|| align=right|3,555||MBA||11. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59755)||1999 LY32|| align=right|14,3|| align=right|2,532|| align=right|0,199|| align=right|13,63|| align=right|4,028||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59756)||1999 LL35|| align=right|14,6|| align=right|2,608|| align=right|0,110|| align=right|21,96|| align=right|4,210||MBA||7. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(59757)||1999 ME|| align=right|15,2|| align=right|2,715|| align=right|0,133|| align=right|13,07|| align=right|4,472||MBA||18. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59758)||1999 MH|| align=right|15,8|| align=right|2,274|| align=right|0,040|| align=right|9,95|| align=right|3,428||MBA||18. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59759)||1999 MR|| align=right|16,4|| align=right|2,634|| align=right|0,206|| align=right|4,61|| align=right|4,275||MBA||20. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59760)||1999 MU|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,193|| align=right|14,33|| align=right|4,261||MBA||22. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(59761)||1999 MZ|| align=right|15,4|| align=right|2,378|| align=right|0,149|| align=right|7,69|| align=right|3,667||MBA||23. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(59762)||1999 NB1|| align=right|16,2|| align=right|2,333|| align=right|0,139|| align=right|7,04|| align=right|3,564||MBA||11. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59763)||1999 NF2|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,094|| align=right|15,35|| align=right|5,637||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59764)||1999 NK3|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,248|| align=right|11,16|| align=right|4,427||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59765)||1999 NN4|| align=right|15,4|| align=right|2,769|| align=right|0,191|| align=right|10,52|| align=right|4,606||MBA||13. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59766)||1999 NW6|| align=right|15,7|| align=right|2,698|| align=right|0,276|| align=right|1,18|| align=right|4,432||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59767)||1999 NR10|| align=right|12,7|| align=right|3,063|| align=right|0,099|| align=right|8,54|| align=right|5,360||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59768)||1999 NV10|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,106|| align=right|8,08|| align=right|5,448||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59769)||1999 NG15|| align=right|16,9|| align=right|2,379|| align=right|0,163|| align=right|2,16|| align=right|3,668||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59770)||1999 NS15|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,174|| align=right|10,43|| align=right|4,632||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59771)||1999 NX17|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,172|| align=right|4,56|| align=right|4,289||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59772)||1999 NN18|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,216|| align=right|15,25|| align=right|4,415||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59773)||1999 NZ21|| align=right|15,1|| align=right|3,019|| align=right|0,132|| align=right|1,70|| align=right|5,244||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59774)||1999 NH29|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,169|| align=right|0,88|| align=right|3,787||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59775)||1999 NL29|| align=right|15,3|| align=right|2,799|| align=right|0,177|| align=right|6,91|| align=right|4,683||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59776)||1999 NE33|| align=right|14,7|| align=right|2,674|| align=right|0,147|| align=right|12,42|| align=right|4,372||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59777)||1999 NK35|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,142|| align=right|6,24|| align=right|3,818||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59778)||1999 NO39|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,202|| align=right|8,21|| align=right|4,165||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59779)||1999 NU40|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,188|| align=right|5,13|| align=right|5,456||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59780)||1999 NB42|| align=right|14,2|| align=right|2,967|| align=right|0,104|| align=right|10,84|| align=right|5,109||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59781)||1999 NU42|| align=right|13,9|| align=right|3,201|| align=right|0,070|| align=right|15,06|| align=right|5,727||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59782)||1999 NG43|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,174|| align=right|14,19|| align=right|4,420||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59783)||1999 NN43|| align=right|16,0|| align=right|2,215|| align=right|0,175|| align=right|4,80|| align=right|3,295||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59784)||1999 NV44|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,158|| align=right|13,81|| align=right|4,434||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59785)||1999 NG49|| align=right|15,7|| align=right|2,274|| align=right|0,170|| align=right|3,81|| align=right|3,429||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59786)||1999 NY52|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,147|| align=right|14,23|| align=right|4,847||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59787)||1999 NO55|| align=right|14,9|| align=right|2,764|| align=right|0,220|| align=right|12,19|| align=right|4,594||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59788)||1999 ND56|| align=right|13,5|| align=right|3,044|| align=right|0,206|| align=right|15,42|| align=right|5,310||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59789)||1999 NO56|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,188|| align=right|13,74|| align=right|4,312||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59790)||1999 NR56|| align=right|13,9|| align=right|3,129|| align=right|0,157|| align=right|11,21|| align=right|5,535||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59791)||1999 NN59|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,287|| align=right|8,11|| align=right|4,577||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59792)||1999 NL60|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,144|| align=right|11,56|| align=right|4,521||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|59793 Clapiès||1999 OD|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,030|| align=right|10,99|| align=right|5,375||MBA||16. julij 1999||Pises||Pises
|-
|(59794)||1999 OE1|| align=right|16,3|| align=right|2,664|| align=right|0,162|| align=right|7,52|| align=right|4,347||MBA||18. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(59795)||1999 OE2|| align=right|12,8|| align=right|3,186|| align=right|0,057|| align=right|15,33|| align=right|5,685||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59796)||1999 OJ3|| align=right|14,3|| align=right|2,635|| align=right|0,249|| align=right|28,26|| align=right|4,276||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59797)||1999 PX|| align=right|17,0|| align=right|2,135|| align=right|0,147|| align=right|5,22|| align=right|3,119||MBA||7. avgust 1999||Kleť||Klet
|-
|(59798)||1999 PO1|| align=right|14,4|| align=right|3,093|| align=right|0,034|| align=right|22,00|| align=right|5,439||MBA||3. avgust 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(59799)||1999 PC2|| align=right|16,5|| align=right|2,152|| align=right|0,104|| align=right|4,18|| align=right|3,155||MBA||10. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|59800 Astropis||1999 PV4|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,078|| align=right|21,65|| align=right|4,231||MBA||14. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(59801)||1999 PY4|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,317|| align=right|1,07|| align=right|4,379||MBA||8. avgust 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(59802)||1999 PZ5|| align=right|14,8|| align=right|3,176|| align=right|0,052|| align=right|10,06|| align=right|5,658||MBA||13. avgust 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59803)||1999 QH2|| align=right|15,3|| align=right|3,161|| align=right|0,255|| align=right|0,45|| align=right|5,620||MBA||22. avgust 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|59804 Dickjoyce||1999 RJ1|| align=right|13,3|| align=right|3,193|| align=right|0,067|| align=right|9,37|| align=right|5,704||MBA||5. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59805)||1999 RZ6|| align=right|14,4|| align=right|2,984|| align=right|0,202|| align=right|6,62|| align=right|5,153||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59806)||1999 RQ10|| align=right|14,0|| align=right|3,183|| align=right|0,149|| align=right|18,06|| align=right|5,679||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59807)||1999 RH13|| align=right|15,1|| align=right|2,857|| align=right|0,093|| align=right|2,11|| align=right|4,828||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59808)||1999 RU13|| align=right|14,7|| align=right|3,030|| align=right|0,157|| align=right|3,69|| align=right|5,274||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59809)||1999 RW16|| align=right|14,9|| align=right|3,202|| align=right|0,178|| align=right|4,75|| align=right|5,729||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59810)||1999 RM17|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,138|| align=right|4,20|| align=right|5,476||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59811)||1999 RV17|| align=right|13,7|| align=right|3,172|| align=right|0,114|| align=right|7,60|| align=right|5,649||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59812)||1999 RA18|| align=right|13,9|| align=right|3,239|| align=right|0,042|| align=right|14,99|| align=right|5,828||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59813)||1999 RU18|| align=right|16,7|| align=right|2,154|| align=right|0,190|| align=right|1,12|| align=right|3,160||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59814)||1999 RX18|| align=right|17,0|| align=right|2,326|| align=right|0,204|| align=right|2,13|| align=right|3,547||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59815)||1999 RQ19|| align=right|13,4|| align=right|3,233|| align=right|0,063|| align=right|9,71|| align=right|5,811||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59816)||1999 RO20|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,135|| align=right|5,73|| align=right|3,559||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59817)||1999 RC21|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,097|| align=right|17,57|| align=right|5,511||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59818)||1999 RF21|| align=right|15,6|| align=right|2,898|| align=right|0,210|| align=right|2,92|| align=right|4,932||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59819)||1999 RH22|| align=right|14,4|| align=right|3,032|| align=right|0,056|| align=right|9,53|| align=right|5,278||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59820)||1999 RT23|| align=right|15,4|| align=right|2,653|| align=right|0,105|| align=right|3,48|| align=right|4,320||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59821)||1999 RR25|| align=right|16,6|| align=right|2,160|| align=right|0,111|| align=right|3,83|| align=right|3,174||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59822)||1999 RK26|| align=right|14,5|| align=right|3,089|| align=right|0,128|| align=right|9,28|| align=right|5,429||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59823)||1999 RU26|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,108|| align=right|5,48|| align=right|5,733||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59824)||1999 RQ27|| align=right|13,9|| align=right|3,251|| align=right|0,101|| align=right|9,44|| align=right|5,862||MBA||7. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59825)||1999 RV27|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,221|| align=right|5,35|| align=right|5,431||MBA||8. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59826)||1999 RU29|| align=right|16,6|| align=right|1,920|| align=right|0,079|| align=right|22,68|| align=right|2,659||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59827)||1999 RF32|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,164|| align=right|12,34|| align=right|4,100||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59828)||1999 RU32|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,032|| align=right|3,35|| align=right|4,631||MBA||5. september 1999||Drebach||Drebach
|-
|(59829)||1999 RZ32|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|5,692||MBA||7. september 1999||Farpoint||G. Bell; Gary Hug
|-
|(59830)||1999 RE33|| align=right|14,9|| align=right|3,170|| align=right|0,192|| align=right|3,45|| align=right|5,642||MBA||10. september 1999||Kleť||Klet
|-
|(59831)||1999 RR36|| align=right|14,7|| align=right|2,951|| align=right|0,048|| align=right|1,73|| align=right|5,069||MBA||11. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59832)||1999 RW36|| align=right|17,1|| align=right|2,261|| align=right|0,195|| align=right|2,78|| align=right|3,400||MBA||13. september 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|59833 Danimatter||1999 RZ36|| align=right|14,1|| align=right|3,071|| align=right|0,055|| align=right|9,48|| align=right|5,381||MBA||3. september 1999||Village-Neuf||C. Demeautis
|-
|(59834)||1999 RE37|| align=right|17,4|| align=right|2,199|| align=right|0,194|| align=right|2,09|| align=right|3,260||MBA||9. september 1999||Uto||F. Uto
|-
|(59835)||1999 RJ40|| align=right|14,4|| align=right|3,073|| align=right|0,096|| align=right|8,37|| align=right|5,386||MBA||13. september 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(59836)||1999 RN44|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,292|| align=right|12,63|| align=right|3,559||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59837)||1999 RP44|| align=right|14,9|| align=right|3,088|| align=right|0,050|| align=right|8,91|| align=right|5,426||MBA||3. september 1999||Teide||R. Casas; C. Zurita
|-
|(59838)||1999 RU45|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,067|| align=right|6,02|| align=right|4,486||MBA||9. september 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(59839)||1999 RS47|| align=right|16,0|| align=right|2,317|| align=right|0,200|| align=right|7,47|| align=right|3,526||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59840)||1999 RD49|| align=right|13,3|| align=right|3,091|| align=right|0,078|| align=right|8,28|| align=right|5,433||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59841)||1999 RH54|| align=right|15,9|| align=right|2,424|| align=right|0,186|| align=right|3,25|| align=right|3,773||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59842)||1999 RT55|| align=right|15,8|| align=right|2,595|| align=right|0,273|| align=right|5,65|| align=right|4,180||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59843)||1999 RD59|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,091|| align=right|11,35|| align=right|5,359||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59844)||1999 RU60|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,101|| align=right|9,97|| align=right|5,436||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59845)||1999 RC61|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,126|| align=right|10,18|| align=right|5,385||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59846)||1999 RA64|| align=right|15,7|| align=right|2,935|| align=right|0,101|| align=right|2,48|| align=right|5,028||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59847)||1999 RT71|| align=right|15,3|| align=right|3,129|| align=right|0,147|| align=right|2,72|| align=right|5,534||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59848)||1999 RT73|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,163|| align=right|7,31|| align=right|4,366||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59849)||1999 RE78|| align=right|16,3|| align=right|2,596|| align=right|0,117|| align=right|1,91|| align=right|4,182||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59850)||1999 RJ80|| align=right|17,0|| align=right|2,193|| align=right|0,035|| align=right|0,14|| align=right|3,248||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59851)||1999 RO80|| align=right|15,1|| align=right|3,132|| align=right|0,188|| align=right|11,00|| align=right|5,543||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59852)||1999 RN82|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,021|| align=right|8,62|| align=right|5,143||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59853)||1999 RP82|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,127|| align=right|19,01|| align=right|5,308||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59854)||1999 RY85|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,109|| align=right|5,63|| align=right|5,650||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59855)||1999 RD86|| align=right|14,9|| align=right|2,601|| align=right|0,305|| align=right|12,83|| align=right|4,194||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59856)||1999 RJ92|| align=right|17,0|| align=right|2,201|| align=right|0,128|| align=right|7,38|| align=right|3,265||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59857)||1999 RF93|| align=right|14,9|| align=right|3,044|| align=right|0,113|| align=right|3,75|| align=right|5,311||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59858)||1999 RT93|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,317|| align=right|3,50|| align=right|5,144||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59859)||1999 RM94|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,094|| align=right|12,19|| align=right|4,073||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59860)||1999 RP94|| align=right|15,2|| align=right|3,162|| align=right|0,195|| align=right|3,08|| align=right|5,622||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59861)||1999 RY95|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,147|| align=right|4,88|| align=right|5,664||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59862)||1999 RT97|| align=right|14,9|| align=right|3,110|| align=right|0,170|| align=right|1,36|| align=right|5,485||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59863)||1999 RH98|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,204|| align=right|2,60|| align=right|5,709||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59864)||1999 RW102|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,110|| align=right|16,97|| align=right|5,665||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59865)||1999 RO103|| align=right|14,6|| align=right|2,978|| align=right|0,093|| align=right|10,34|| align=right|5,139||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59866)||1999 RF105|| align=right|14,3|| align=right|3,028|| align=right|0,112|| align=right|9,59|| align=right|5,269||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59867)||1999 RT105|| align=right|13,6|| align=right|3,049|| align=right|0,070|| align=right|14,66|| align=right|5,322||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59868)||1999 RH106|| align=right|16,2|| align=right|2,784|| align=right|0,161|| align=right|7,25|| align=right|4,644||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59869)||1999 RC108|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,086|| align=right|10,10|| align=right|5,375||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59870)||1999 RH109|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,104|| align=right|8,82|| align=right|5,379||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59871)||1999 RL111|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,133|| align=right|9,69|| align=right|5,388||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59872)||1999 RB112|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,154|| align=right|9,40|| align=right|4,526||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59873)||1999 RO112|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,209|| align=right|8,23|| align=right|3,795||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59874)||1999 RJ113|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,201|| align=right|7,29|| align=right|4,544||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59875)||1999 RN114|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,149|| align=right|2,15|| align=right|5,732||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59876)||1999 RK116|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,151|| align=right|8,79|| align=right|5,429||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59877)||1999 RA117|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,170|| align=right|13,89|| align=right|4,406||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59878)||1999 RF117|| align=right|17,0|| align=right|2,382|| align=right|0,124|| align=right|6,17|| align=right|3,675||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59879)||1999 RM119|| align=right|14,0|| align=right|3,055|| align=right|0,130|| align=right|8,92|| align=right|5,339||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59880)||1999 RS119|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,218|| align=right|10,47|| align=right|5,550||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59881)||1999 RZ121|| align=right|14,4|| align=right|3,130|| align=right|0,074|| align=right|11,04|| align=right|5,538||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59882)||1999 RM122|| align=right|14,5|| align=right|3,222|| align=right|0,045|| align=right|11,16|| align=right|5,783||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59883)||1999 RU123|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,194|| align=right|7,26|| align=right|4,697||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59884)||1999 RW123|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,087|| align=right|0,59|| align=right|4,626||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59885)||1999 RO124|| align=right|15,4|| align=right|2,737|| align=right|0,154|| align=right|11,04|| align=right|4,527||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59886)||1999 RY126|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,241|| align=right|5,33|| align=right|3,517||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59887)||1999 RU127|| align=right|13,8|| align=right|3,028|| align=right|0,049|| align=right|8,10|| align=right|5,268||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59888)||1999 RS128|| align=right|13,3|| align=right|3,401|| align=right|0,130|| align=right|7,29|| align=right|6,272||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59889)||1999 RV129|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,094|| align=right|11,08|| align=right|5,322||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59890)||1999 RG133|| align=right|13,7|| align=right|3,191|| align=right|0,052|| align=right|7,66|| align=right|5,700||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59891)||1999 RF135|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,158|| align=right|21,65|| align=right|5,617||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59892)||1999 RQ137|| align=right|15,1|| align=right|2,866|| align=right|0,111|| align=right|5,28|| align=right|4,851||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59893)||1999 RY137|| align=right|15,9|| align=right|2,337|| align=right|0,181|| align=right|8,12|| align=right|3,573||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59894)||1999 RQ138|| align=right|14,6|| align=right|3,206|| align=right|0,048|| align=right|15,33|| align=right|5,739||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59895)||1999 RH140|| align=right|14,7|| align=right|3,128|| align=right|0,149|| align=right|4,61|| align=right|5,531||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59896)||1999 RO140|| align=right|15,6|| align=right|3,099|| align=right|0,184|| align=right|2,28|| align=right|5,454||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59897)||1999 RD142|| align=right|14,5|| align=right|3,242|| align=right|0,063|| align=right|10,99|| align=right|5,837||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59898)||1999 RE142|| align=right|16,8|| align=right|2,302|| align=right|0,219|| align=right|2,78|| align=right|3,493||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59899)||1999 RN142|| align=right|15,4|| align=right|2,923|| align=right|0,091|| align=right|6,71|| align=right|4,996||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59900)||1999 RH143|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,021|| align=right|10,69|| align=right|5,501||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59901)||1999 RA145|| align=right|16,1|| align=right|2,632|| align=right|0,260|| align=right|12,57|| align=right|4,268||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59902)||1999 RJ147|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,026|| align=right|11,15|| align=right|5,639||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59903)||1999 RO148|| align=right|13,6|| align=right|3,399|| align=right|0,087|| align=right|15,60|| align=right|6,265||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59904)||1999 RR149|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,141|| align=right|0,80|| align=right|5,543||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59905)||1999 RB151|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,124|| align=right|6,76|| align=right|5,599||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59906)||1999 RR151|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,204|| align=right|3,14|| align=right|3,647||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59907)||1999 RM152|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,275|| align=right|5,52|| align=right|5,143||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59908)||1999 RS154|| align=right|13,8|| align=right|3,224|| align=right|0,061|| align=right|2,56|| align=right|5,787||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59909)||1999 RK155|| align=right|12,7|| align=right|3,071|| align=right|0,033|| align=right|8,81|| align=right|5,382||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59910)||1999 RA156|| align=right|16,2|| align=right|2,290|| align=right|0,169|| align=right|3,46|| align=right|3,465||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59911)||1999 RD156|| align=right|14,5|| align=right|3,158|| align=right|0,145|| align=right|3,72|| align=right|5,610||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59912)||1999 RU156|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,138|| align=right|5,08|| align=right|5,349||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59913)||1999 RB157|| align=right|15,3|| align=right|3,086|| align=right|0,109|| align=right|9,19|| align=right|5,421||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59914)||1999 RX157|| align=right|14,6|| align=right|3,049|| align=right|0,167|| align=right|15,49|| align=right|5,324||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59915)||1999 RF159|| align=right|12,4|| align=right|3,124|| align=right|0,079|| align=right|19,39|| align=right|5,521||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59916)||1999 RT159|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,146|| align=right|7,18|| align=right|5,435||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59917)||1999 RC161|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,130|| align=right|3,74|| align=right|5,458||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59918)||1999 RF161|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,090|| align=right|6,16|| align=right|3,382||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59919)||1999 RP161|| align=right|14,5|| align=right|3,223|| align=right|0,086|| align=right|0,67|| align=right|5,785||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59920)||1999 RO162|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,163|| align=right|9,97|| align=right|4,659||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59921)||1999 RM163|| align=right|15,7|| align=right|3,017|| align=right|0,135|| align=right|3,11|| align=right|5,239||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59922)||1999 RY164|| align=right|15,0|| align=right|2,774|| align=right|0,283|| align=right|8,76|| align=right|4,620||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59923)||1999 RY165|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,202|| align=right|3,95|| align=right|4,654||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59924)||1999 RN167|| align=right|13,7|| align=right|3,054|| align=right|0,093|| align=right|11,81|| align=right|5,337||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59925)||1999 RR172|| align=right|14,2|| align=right|3,032|| align=right|0,129|| align=right|10,82|| align=right|5,278||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59926)||1999 RD173|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,091|| align=right|16,10|| align=right|5,732||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59927)||1999 RP173|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,108|| align=right|17,92|| align=right|5,690||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59928)||1999 RG174|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,086|| align=right|3,22|| align=right|4,978||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59929)||1999 RK174|| align=right|14,0|| align=right|3,148|| align=right|0,217|| align=right|3,73|| align=right|5,583||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59930)||1999 RE176|| align=right|14,9|| align=right|2,934|| align=right|0,113|| align=right|10,03|| align=right|5,025||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59931)||1999 RZ179|| align=right|13,5|| align=right|3,069|| align=right|0,059|| align=right|10,69|| align=right|5,376||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59932)||1999 RY181|| align=right|17,1|| align=right|2,335|| align=right|0,233|| align=right|2,52|| align=right|3,567||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59933)||1999 RQ186|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,049|| align=right|8,94|| align=right|5,259||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59934)||1999 RU186|| align=right|15,0|| align=right|2,828|| align=right|0,033|| align=right|1,39|| align=right|4,754||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59935)||1999 RR187|| align=right|15,6|| align=right|2,910|| align=right|0,094|| align=right|2,50|| align=right|4,963||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59936)||1999 RJ188|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,132|| align=right|10,30|| align=right|5,748||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59937)||1999 RH189|| align=right|15,5|| align=right|3,129|| align=right|0,109|| align=right|9,70|| align=right|5,535||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59938)||1999 RQ190|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,143|| align=right|11,33|| align=right|5,312||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59939)||1999 RW192|| align=right|15,3|| align=right|3,189|| align=right|0,168|| align=right|14,28|| align=right|5,693||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59940)||1999 RT197|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,150|| align=right|6,49|| align=right|3,494||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59941)||1999 RX197|| align=right|13,5|| align=right|3,165|| align=right|0,098|| align=right|8,26|| align=right|5,631||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59942)||1999 RZ197|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,070|| align=right|9,16|| align=right|5,372||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59943)||1999 RH198|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,159|| align=right|16,09|| align=right|5,459||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59944)||1999 RJ199|| align=right|14,6|| align=right|2,985|| align=right|0,102|| align=right|9,88|| align=right|5,155||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59945)||1999 RH202|| align=right|14,1|| align=right|3,246|| align=right|0,081|| align=right|9,95|| align=right|5,849||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59946)||1999 RG205|| align=right|14,5|| align=right|3,049|| align=right|0,003|| align=right|15,75|| align=right|5,322||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59947)||1999 RV205|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,105|| align=right|9,49|| align=right|5,135||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59948)||1999 RX213|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,112|| align=right|11,04|| align=right|5,176||MBA||13. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(59949)||1999 RL215|| align=right|16,3|| align=right|2,386|| align=right|0,230|| align=right|2,98|| align=right|3,686||MBA||3. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59950)||1999 RA220|| align=right|13,3|| align=right|3,183|| align=right|0,040|| align=right|11,64|| align=right|5,679||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59951)||1999 RZ220|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,156|| align=right|5,64|| align=right|3,321||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59952)||1999 RG222|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,158|| align=right|4,88|| align=right|5,302||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59953)||1999 RB226|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,133|| align=right|20,91|| align=right|5,528||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59954)||1999 RP226|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,041|| align=right|7,89|| align=right|5,277||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59955)||1999 RX226|| align=right|15,1|| align=right|3,013|| align=right|0,057|| align=right|9,87|| align=right|5,228||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59956)||1999 RR230|| align=right|13,6|| align=right|2,976|| align=right|0,111|| align=right|11,00|| align=right|5,134||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59957)||1999 RH231|| align=right|15,7|| align=right|2,702|| align=right|0,186|| align=right|8,07|| align=right|4,441||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59958)||1999 RJ231|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,100|| align=right|10,62|| align=right|5,350||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59959)||1999 RV233|| align=right|13,9|| align=right|3,133|| align=right|0,056|| align=right|16,57|| align=right|5,545||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59960)||1999 RY233|| align=right|15,2|| align=right|2,797|| align=right|0,212|| align=right|9,08|| align=right|4,676||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59961)||1999 RZ233|| align=right|14,4|| align=right|2,974|| align=right|0,263|| align=right|12,32|| align=right|5,129||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59962)||1999 RL234|| align=right|14,6|| align=right|3,186|| align=right|0,121|| align=right|10,90|| align=right|5,686||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59963)||1999 RZ234|| align=right|13,9|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|9,15|| align=right|5,369||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59964)||1999 RM235|| align=right|14,2|| align=right|3,140|| align=right|0,140|| align=right|6,89|| align=right|5,563||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59965)||1999 RJ236|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,101|| align=right|10,73|| align=right|5,515||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59966)||1999 RS238|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,112|| align=right|11,19|| align=right|5,401||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59967)||1999 RP240|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,084|| align=right|15,01|| align=right|5,693||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59968)||1999 RC241|| align=right|14,5|| align=right|3,133|| align=right|0,120|| align=right|10,91|| align=right|5,546||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59969)||1999 RV246|| align=right|14,9|| align=right|3,121|| align=right|0,081|| align=right|15,40|| align=right|5,513||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59970)||1999 RZ246|| align=right|16,7|| align=right|2,402|| align=right|0,209|| align=right|2,31|| align=right|3,723||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59971)||1999 RP247|| align=right|16,0|| align=right|2,176|| align=right|0,199|| align=right|4,94|| align=right|3,209||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(59972)||1999 RL248|| align=right|15,2|| align=right|2,947|| align=right|0,093|| align=right|8,75|| align=right|5,058||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59973)||1999 RY252|| align=right|13,8|| align=right|3,401|| align=right|0,112|| align=right|9,41|| align=right|6,271||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59974)||1999 RM254|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,256|| align=right|10,24|| align=right|4,490||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59975)||1999 SE|| align=right|14,7|| align=right|3,194|| align=right|0,203|| align=right|12,01|| align=right|5,707||MBA||16. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59976)||1999 SU4|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,119|| align=right|17,84|| align=right|5,473||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59977)||1999 SD5|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,211|| align=right|18,94|| align=right|5,661||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59978)||1999 SR5|| align=right|16,0|| align=right|1,910|| align=right|0,078|| align=right|21,16|| align=right|2,639||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59979)||1999 SV5|| align=right|16,5|| align=right|1,922|| align=right|0,189|| align=right|24,51|| align=right|2,663||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59980)||1999 SG6|| align=right|13,4|| align=right|3,054|| align=right|0,038|| align=right|11,75|| align=right|5,337||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59981)||1999 SZ6|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,378|| align=right|11,16|| align=right|5,391||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59982)||1999 SF9|| align=right|13,3|| align=right|2,986|| align=right|0,085|| align=right|11,73|| align=right|5,160||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59983)||1999 SN10|| align=right|13,3|| align=right|2,967|| align=right|0,097|| align=right|11,23|| align=right|5,111||MBA||29. september 1999||Overberg||A. van Staden
|-
|(59984)||1999 SZ10|| align=right|14,8|| align=right|2,966|| align=right|0,184|| align=right|9,86|| align=right|5,108||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59985)||1999 SN11|| align=right|13,0|| align=right|3,103|| align=right|0,102|| align=right|15,86|| align=right|5,466||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59986)||1999 SE15|| align=right|14,4|| align=right|3,199|| align=right|0,078|| align=right|23,30|| align=right|5,720||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59987)||1999 SG16|| align=right|13,9|| align=right|3,122|| align=right|0,049|| align=right|12,64|| align=right|5,515||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59988)||1999 SH16|| align=right|13,9|| align=right|2,609|| align=right|0,172|| align=right|11,53|| align=right|4,213||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59989)||1999 SL16|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,210|| align=right|5,02|| align=right|3,606||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59990)||1999 SA17|| align=right|14,5|| align=right|3,087|| align=right|0,182|| align=right|25,87|| align=right|5,423||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59991)||1999 SP18|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,052|| align=right|12,50|| align=right|5,768||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59992)||1999 SZ18|| align=right|14,2|| align=right|2,964|| align=right|0,117|| align=right|11,69|| align=right|5,103||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59993)||1999 SL20|| align=right|14,1|| align=right|3,117|| align=right|0,152|| align=right|14,67|| align=right|5,503||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59994)||1999 SH22|| align=right|15,6|| align=right|2,584|| align=right|0,300|| align=right|4,89|| align=right|4,153||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(59995)||1999 SP24|| align=right|15,0|| align=right|3,077|| align=right|0,107|| align=right|8,91|| align=right|5,396||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(59996)||1999 TZ|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,295|| align=right|4,71|| align=right|4,049||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59997)||1999 TN1|| align=right|14,2|| align=right|3,126|| align=right|0,235|| align=right|15,42|| align=right|5,527||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(59998)||1999 TS2|| align=right|12,8|| align=right|3,225|| align=right|0,122|| align=right|23,75|| align=right|5,791||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(59999)||1999 TP3|| align=right|13,6|| align=right|3,043|| align=right|0,107|| align=right|10,81|| align=right|5,306||MBA||3. oktober 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(60000)||1999 TZ3|| align=right|14,8|| align=right|3,127|| align=right|0,034|| align=right|9,30|| align=right|5,528||MBA||2. oktober 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov